Orthophlebiidae — семейство вымерших насекомых из отряда скорпионниц (Mecoptera), живших во времена триасового — мелового периодов ( назад). На 2020 год к семейству относят 119 видов. Наряду с Permochoristidae, является самым крупным семейством ископаемых скорпионниц. Считается парафилетическим, так как включает предков клады Panorpoidea, к которой относятся современные семейства Panorpidae и Panorpodidae. У самцов первый сегмент лапок последней пары ног был расширен, что является одним из проявлений полового диморфизма.

Роды 
По данным сайта Paleobiology Database, на февраль 2021 года в семейство включают 11 вымерших родов:

Примечания 

Вымершие скорпионницы
†
Насекомые триасового периода
Насекомые юрского периода
Насекомые мелового периода